Fontanarosa puede hacer referencia a:

  Fontanarosa, municipio italiano de la provincia de Avellino, en la región de Campania.
 Roberto Fontanarrosa (1944-2007), humorista gráfico y escritor argentino.
 Lucien Fontanarosa, pintor francés.